Joseph Lewis (wielrenner) - Australisch wielrenner
 Joseph Lewis (ijshockey) - Brits ijshockeyspeler
 Joseph Lewis (dirigent) - Brits dirigent